Mariano Aguilar puede hacer referencia a:
Mariano Aguilar Navarro, político español.
Mariano Aguilar, político peruano.